Ronaldo Vanin (São Paulo, 31 de janeiro de 1983), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo ND Gorica.

Ligações externas 
Ogol
SoccerWay
Transfermarkt 
Career summary by TuttoCalciatori.net 

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas brasileiros expatriados
Vanin, Ronaldo
Vanin, Ronaldo
Vanin, Ronaldo
Vanin, Ronaldo